Zubair kan syfta på följande platser:

Irak 

 Az Zubayr (distriktshuvudort), Basra, 
 Az Zubayr (oljefält), Basra, 

Robotskapade Irakförgreningar